Ebben a szócikkben a Drága örökösök című magyar televíziós vígjátéksorozat epizódjai kerülnek felsorolásra évadonként.

A sorozat 2019. január 1-én indult az RTL Klub-on, 2020-ban bejelentették, hogy a negyedik évaddal végleg befejeződik a sorozat.

2022 októberében jelentették be a sorozat folytatását.

Évadáttekintés

Drága örökösök

Első évad (2019) 
A Drága örökösök első évadát 2019. január 1-től kezdte el sugározni az RTL hétköznaponként 18:50-kor. A 10. résztől már 19:35-kor került képernyőre és a 40. résztől végig 19:55-kor volt látható.

Második évad (2019) 
A második évadot 2019. augusztus 12-től sugározta az RTL Klub hétköznaponként, az alábbi kezdési időpontokban:

 augusztus 12–30., október 7–11.: 20:00;
 szeptember 2. – október 4.: 19:55;
 október 14–22.: 19:50;
október 24-től: 20:05.

Harmadik évad (2020) 
A harmadik évadot 2020. január 2-től sugározta az RTL Klub hétköznaponként 19:45-kor.
január 2–17.: 19:45.
január 20-tól: 20:05.

Negyedik évad (2020) 
A negyedik évad epizódjai hétköznaponként 20:05-kor kerültek képernyőre az RTL Klubon, de a sorozatzáró évadának új epizódjai egy nappal a TV-s premier előtt hamarabb elérhetőek lettek az RTL Most+-on. 2020. november 9-től A Konyhafőnök VIP 5. évadja miatt hamarabb, 19:30-kor került képernyőre. Az utolsó három rész már 20:15-től került adásba, a legutolsó epizód pedig 40 helyett 60 perces hosszúságú. 
 szeptember 21-től november 6-ig: 20:00
 november 9-től: 19:30
 december 21-től: 20:15

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái